Leichterschiff steht für:
Leichterschiff, ein Synonym zu Leichter (Schiffstyp)
Lighter Aboard Ship, einen Schiffstyp, der mit Leichtern beladbar ist